Gomis puede referirse a:

Bafétimbi Gomis, futbolista francés.
José Melchor Gomis, compositor romántico español.
Juan Gomis, ciclista español.
Lorenzo Gomis, poeta y periodista español.